Hikari est un mot et un prénom japonais qui peut signifier « lumière ».

Nom
 Hikari, un service de train à grande vitesse
 Hikari, une ville

Titre
 Hikari, une chanson de Hikaru Utada
 Hikari Furu, une chanson de Kalafina
 Hikari no Senritsu, une chanson de Kalafina
 Hikari no Densetsu, alias Cynthia ou le Rythme de la vie, une série anime.
 , film japonais réalisé par Naomi Kawase en 2017.
 , film japonais réalisé par Tatsushi Ōmori en 2017.

Prénom
 Hikari Mitsushima, une chanteuse
 Hikari Ishida, une chanteuse
 Hikari Hino, une actrice 
 Hikari Hayashibara, une mangaka
 Hikari Horaki, un personnage de fiction de l'anime Neon Genesis Evangelion
Hikari Sakishima, un personnage de fiction de l'anime  Nagi No Asukara

Patronyme 
 Agata Hikari (1943-1992), écrivaine japonaise

Homonymie de titre